Мати́льда (, , ) — личное женское имя, также название.
 (253) Матильда — астероид главного пояса, открытый в 1884 году Иоганном Пализой.

Носители имени

Королевы 
 Матильда (1102—1167) — дочь короля Генриха I и Матильды Шотландской, некоронованная королева Англии в 1141 году.
 Матильда (род. 1973) — супруга короля Бельгии Филиппа, королева-консорт Бельгии (с 2013).
 Матильда Булонская (1103—1152) — графиня Булонская (с 1125), королева Англии через брак со Стефаном Блуаским (1136).
 Матильда Вестфальская (Святая Матильда; 895—968) — жена короля Генриха I Птицелова (с 909), святая католической церкви.
 Матильда Фризская (1024—1044) — дочь Людольфа Фризского, королева Франции через брак с Генрихом I (1034).
 Матильда Фландрская (1031—1083) — жена короля Вильгельма I Завоевателя, мать королей Вильгельма II и Генриха I.
 Матильда Хантингдонская (1074—1130) — дочь Вальтеофа, жена короля Шотландии Давида I Святого.
 Матильда Шотландская (1080—1118) — дочь Малькольма III и Маргариты Святой, жена короля Генриха I, мать королевы Англии Матильды.

Принцессы 
 Матильда II (949—1011) — представительница Саксонской династии, дочь герцога Швабии Людольфа и внучка Оттона I Великого, аббатиса Эссенского аббатства.
 Матильда Каролина Баварская (1813—1862) — дочь короля Баварии Людвига I, супруга Людвига Гессенского (с 1833), великая герцогиня Гессенская и Прирейнская (с 1848).

Княгини 
 Матильда де Эно (1293—1331) — княгиня Ахейская.

Графини 
 Матильда (979—1025) — пфальцграфиня Лотарингии, дочь императора Оттона II и императрицы Феофано.
 Матильда I (1188—1257) — дочь Пьера II де Куртене; графиня Невера (с 1199), Тоннера (с 1217) и Осера (с 1219).
 Матильда II (1234—1262) — дочь Аршамбо IX де Бурбон; графиня Невера, Осера и Тоннера (с 1257).
 Матильда Тосканская (Матильда Каносская, она же Великая Графиня; 1046—1115) — маркграфиня тосканская, сторонница папы Григория VII.

Герцогини 
 Матильда (ок. 1325—1384) — герцогиня Гельдерна и графиня Цютфена в 1371—1379 годах.
 Матильда Габсбург (1253—1304) — дочь короля Рудольфа I, герцогиня Верхнебаварская через брак с герцогом Людвигом II (1273), регент Верхней Баварии (с 1294).
 Матильда Плантагенет (1156—1189) — герцогиня Баварии и Саксонии, вторая супруга Генриха Льва, представительница английской династии Плантагенетов, дочь короля Англии Генриха II и королевы Алиеноры Аквитанской.

В культуре 
 «Матильда» — детский роман Роальда Даля (1988).
 «» — кинокомедия режиссёра Дениэла Манна с Эллиоттом Гулдом в главной роли (США, 1978).
 «Матильда» — кинокомедия режиссёра Дэнни де Вито по книге Роальда Даля (США, 1996).
 «Матильда» — фильм Алексея Учителя об отношениях Матильды Кшесинской и цесаревича Николая (Россия, 2017).
 «Матильда» — британский мюзикл производства Королевской шекспировской компании по книге Роальда Даля (2009).
 «Матильда» — фильм 2022 года, основанный на мюзикле и книге Даля.

В технике 
 Матильда I — британский средний пехотный танк 1930-х годов.
 Матильда II — британский средний пехотный танк периода Второй мировой войны.

См. также 
 Орден Матильды — упразднённая награда Дании.
 Matilda — песня группы Alt-J (2012).